Harnbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Harnbach, Einöde der Gemeinde Hartenstein im Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Gewässer:
 Harnbach (Pegnitz), rechter Zufluss der Pegnitz (Fluss) bei Harnbach, Gemeinde Hartenstein, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Harnbach (Weiße Elster), linker Zufluss der Weißen Elster an der Clodramühle, Stadtteil Clodra, Berga/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen

Siehe auch:
 Hambach
 Harbach
 Harrbach (Begriffsklärung)